Sainte-Blandine (Isère)
Sainte-Blandine (Deux-Sèvres)